Гатчес () — английская фамилия.

 Гатчес, Лес (род. 1973) — американский борец и тренер.